Udvari László (1926–1991) magyar agrárközgazdász, egyetemi tanár
 Udvari László (1935–2017) magyar közgazdász, államtitkár, kormánybiztos